Frauenbataillon bezeichnet:

 Frauenbataillon (Roman), Roman von Heinz G. Konsalik aus dem Jahr 1981
Siehe auch:
 Der Hauptmann und sein Frauenbataillon, Roman von Mario Vargas Llosa aus dem Jahr 1973
 Das Rote Frauenbataillon, chinesisches Ballettstück, siehe unter Modelloper